Shefford – città del Québec (Canada)
 Shefford – parrocchia civile del Bedfordshire (Regno Unito)